Густав Отто Дуглас (Оттон Дуклас) (; , Стокгольм — , Ревель) — шведский военный и российский государственный деятель, участник Великой Северной войны.

Биография 
Происходил из шотландского рода Дугласов. Служа в шведской армии, состоял лейб-драбантом Карла XII. Участвовал в Полтавском сражении, в котором попал в плен.

В 1717 году добровольно поступил на русскую службу и понравился Петру I. Был назначен в занятую русскими войсками Финляндию лагманом (губернатором) Або.

За убийство в запальчивости русского капитана он был приговорён судом к пожизненному заключению, но Пётр I заменил наказание 3-недельной работой в Летнем саду в Санкт-Петербурге.

Генерал-майор (1719 год). Генерал-лейтенант (1725 год) Украинского корпуса. Участвовал во взятии Азова в 1736 году и в военных действиях в Крыму в 1737 году.

В 1738—1740 годах был губернатором Ревельской губернии. Будучи губернатором Ревеля, был по приказанию Анны Иоанновны предан суду по обвинению в изменнической переписке со Швецией. Последствия суда неизвестны, но Дуглас сохранил чин генерал-лейтенанта и поместья в Лифляндии и Эстляндии, где и умер.

Миних отзывался о нем как о дельном генерале и хорошем администраторе.

Награды 
 Орден Святого Александра Невского (28.04.1734)

Ссылки 
 
 Douglas, Gustaf Otto

Густав
Участники Северной войны
Пленники в Русском государстве‎
Военнопленные Швеции‎
Генералы (Русское царство)
Генерал-аншефы
Ревельские губернаторы
Финляндские генерал-губернаторы
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)‎
Убийцы Российской империи
Осуждённые пожизненно в Российской империи‎
Помилованные преступники